Sli'merre — совместный микстейп рэпера Young Nudy и продюсера Pi’erre Bourne. Он был выпущен 8 мая 2019 на лейблах RCA Records. На нём присутствуют гостевые участия от 21 Savage, DaBaby, Lil Uzi Vert и Megan Thee Stallion. Микстейп достиг 63 номера в чарте Billboard 200.

Pissy Pamper 

Pissy Pamper (более известна как Kid Cudi) — невышедшая песня Young Nudy и Pi’erre Bourne при участии Playboi Carti. Она была слита в сеть 18 апреля 2019. Должна была выйти на микстейпе, однако из-за невозможности очистки сэмпла не присутствует на нём.

Список композиций 
Все песни спродюсированы Pi’erre Bourne.

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2019 года
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne
Альбомы Young Nudy
Альбомы Pi’erre Bourne